Ligand se može odnositi na:
 Ligand, atom, jon, ili funkcionalna grupa koja donira jedan ili više elektrona putem formiranja koordinatne kovalentne veze sa jednim ili više metalnih atoma ili jona
 Ligand (biohemija), supstanca koja se vezuje za protein